Мейстарадейлдин 1964 () — 22-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1964
Фарерские острова
1964 год на Фарерских островах